|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Tennis.com Zurich Open) van 2008 vond plaats van 13 tot en met 19 oktober 2008 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelhoudster Justine Henin had op 14 mei 2008 de tennissport verlaten.

De als eerste geplaatste Jelena Janković werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Flavia Pennetta.

Het derde reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Italiaanse Flavia Pennetta in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Williams schreef het toernooi van Zürich voor de tweede keer op haar naam, na een eerdere zege in 1999. Het was haar 38e WTA-titel, de tweede van 2008.

Geplaatste speelsters

Overige speelsters uit de top 20

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het met een wildcard toegelaten team Anna-Lena Grönefeld en Patty Schnyder baande zich een weg naar de finale door in de eerste ronde af te rekenen met de titelverdedigsters Květa Peschke en Rennae Stubbs (het vierde reekshoofd) en daarna in de halve finale te winnen van het tweede reekshoofd, Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama.

Het als eerste geplaatste koppel Cara Black / Liezel Huber won het toernooi. In de finale versloegen zij Grönefeld en Schnyder in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun 21e gezamenlijke titel. Black had daarnaast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Huber twaalf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Wedstrijdnotities WTA

Zürich 2008
Zürich